Die folgende Liste enthält die von der IAU benannten Kraterketten (Catenae) des Erdmondes.

Siehe auch 
 Liste der Maria des Erdmondes
 Liste der Krater des Erdmondes
 Liste der Rillenstrukturen des Erdmondes
 Liste der Berge und Gebirge des Erdmondes

Quelle 
 Gazetteer of Planetary Nomenclature der International Astronomical Union (IAU) Working Group for Planetary System Nomenclature (WGPSN)

 
Kraterketten
Kraterketten